|-
| 174201 - ||  || 18 august 2002 || Palomar || 
|-
| 174202 - ||  || 18 august 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 174203 - ||  || 28 august 2002 || Palomar || 
|-
| 174204 - ||  || 18 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174205 - ||  || 18 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174206 - ||  || 27 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174207 - ||  || 28 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174208 - ||  || 20 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174209 - ||  || 28 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174210 - ||  || 16 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174211 - ||  || 18 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174212 - ||  || 18 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174213 - ||  || 17 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174214 - ||  || 27 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174215 - ||  || 16 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174216 - ||  || 29 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174217 - ||  || 4 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 174218 - ||  || 4 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 174219 - ||  || 4 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 174220 - ||  || 4 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 174221 - ||  || 4 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 174222 - ||  || 4 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 174223 - ||  || 4 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 174224 - ||  || 4 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 174225 - ||  || 4 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 174226 - ||  || 4 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 174227 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174228 - ||  || 5 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 174229 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174230 - ||  || 3 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174231 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174232 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174233 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174234 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174235 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174236 - ||  || 8 septembrie 2002 ||  || 
|-
| 174237 - ||  || 8 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 174238 - ||  || 8 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 174239 - ||  || 9 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174240 - ||  || 10 septembrie 2002 ||  || 
|-
| 174241 - ||  || 11 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174242 - ||  || 11 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174243 - ||  || 11 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174244 - ||  || 10 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 174245 - ||  || 11 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174246 - ||  || 11 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174247 - ||  || 13 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174248 - ||  || 13 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 174249 - ||  || 13 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174250 - ||  || 13 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174251 - ||  || 12 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174252 - ||  || 12 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174253 - ||  || 14 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174254 - ||  || 13 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174255 - ||  || 13 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174256 - ||  || 13 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174257 - ||  || 14 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 174258 - ||  || 13 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 174259 - ||  || 15 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174260 - ||  || 13 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 174261 - ||  || 14 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174262 - ||  || 15 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 174263 - ||  || 14 septembrie 2002 || Palomar || 
|-
| 174264 - ||  || 14 septembrie 2002 || Palomar || R. Matson
|-
| 174265 - ||  || 14 septembrie 2002 || Palomar || R. Matson
|-
| 174266 - ||  || 4 septembrie 2002 || Palomar || 
|-
| 174267 - ||  || 14 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174268 - ||  || 15 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 174269 - ||  || 1 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174270 - ||  || 27 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174271 - ||  || 27 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174272 - ||  || 27 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174273 - ||  || 27 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174274 - ||  || 27 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174275 - ||  || 27 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174276 - ||  || 27 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174277 - ||  || 26 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174278 - ||  || 26 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174279 - ||  || 29 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 174280 - ||  || 29 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 174281 - ||  || 30 septembrie 2002 ||  || 
|-
| 174282 - ||  || 28 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 174283 - ||  || 28 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 174284 - ||  || 28 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 174285 - ||  || 29 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 174286 - ||  || 29 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 174287 - ||  || 29 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 174288 - ||  || 30 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174289 - ||  || 29 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 174290 - ||  || 29 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 174291 - ||  || 30 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174292 - ||  || 30 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 174293 - ||  || 18 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174294 - ||  || 30 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 174295 - ||  || 30 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 174296 - ||  || 1 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 174297 - ||  || 1 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 174298 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174299 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174300 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-